Miss Univers 1992,  du concours de Miss Univers, a eu lieu le , au Queen Sirikit National Convention Center, à Bangkok, capitale de la Thaïlande. 

Michelle McLean, Miss Namibie, a remporté le prix. Elle est la deuxième africaine élue Miss Univers après Margaret Gardiner, Miss Univers 1978.

Résultats

Points lors des demi-finales

 Gagnante 
 Première dauphine
 Deuxième dauphine 
 Finaliste (Top 6)
 Demi-finaliste (Top 10)
(#) Position à chaque étape de la compétition

Prix spéciaux

Ordre d'annonce des finalistes

Top 10

Top 6

Top 3

Juges
Kim Alexis – Ancienne mannequin américaine.
Robin Leach – Journaliste anglais spécialisé dans les célébrités, présentateur de l'émission Lifestyles of the Rich and Famous.
Miriam Makeba – Chanteuse et militante des droits de l'homme sud-africaine.
Luis Enrique  – Chanteur et compositeur de salsa nicaraguayen.
 Marion Dougherty – Directrice de casting de Warner Bros. Studios.
Ron Duguay – Joueur professionnel de hockey sur glace canadien.
Vijay Amritraj – Ancien joueur de tennis professionnel indien. 
Estelle Getty – Actrice américaine 
Khunying Sasima Srivikorn – Femme d'affaires thaïlandaise.

Candidates

 - Laura Rafael
 - Yerusha Rasmijn
 - Georgina Denahy
 - Katrin Friedl
 - Fontella Chipman
 - Anke Van dermeersch
 - Colita Joseph
 - Natasha Gabriella Arana
 - Maria Carolina Portella Otto
 - Alicia Burke
 - Michaella Dinova Nikolova
 - Nicole Dunsdon
 - Yvette Peggy Jordison
 - Marcela Vacarezza
 - Lidia Kuborskaya
 - Paola Turbay 
 - Jeannine Tuavera
 - Jessica Manley Fredrich
 - Mijanou de Paula
 - Militsa Papadopolou
 -  Michaela Maláčová
 - Anne Mette Voss
 - Liza Gonzales
 - Soledad Diab
 - Lamia Noshi Mohammed
 - Melissa Salazar
 - Kirsi Syrjanen
 - Linda Hardy
 - Monica Resch
 - Tiffany Stanford
 - Marina Tsintikidou
 - Cheryl Debra Payne
 - Nancy Maricela Perez
 - Monica Raquel Rapalo
 - Dora Patko
 - Svava Haraldsdóttir
 - Madhushri Sapre
 - Jane Thompson
 - Eynat Zmora

 - Bridgette Rhoden
 - Akiko Ando
 - Aisha Wawira Lieberg
 - Young-Hyun Lee
 - Abeer Sharrouf
 - Carole Redding
 - Crystal Yong
 - Julienne Camilleri
 - Stephanie Raymond
 - Monica Zuñiga
 - Michelle McLean
 - Vivian Jansen
 - Lisa Maree de Montalk
 - Ida Patricia Delaney
 - Sandra Guenefred Petgrave
 - Imelda Antonio
 - Anne Sofie Galaen
 - Ana Cecilia Orillac
 - Pamela Zarza
 - Aline Arce Santos
 - Lizbeth Garcia Berroya
 - Izabela Filipowska
 - Maria Fernanda Silva
 - Daisy Garcia
 - Shih Hsiu Chieh
 - Corina Corduneanu
 - Cori Teo
 - Virginia García
 - Hiranthi Divapriya
 - Nancy Kasann
 - Monica Brodd
 - Sandra Aegerter
 - Ornanong Panyawong
 - Elif Ilgaz
 - Barbara Johnson
 - Gabriela Escobar Ventura
 - Shannon Marketic
 - Cathy-Mae Sitaram
 - Carolina Izsak

Points lors du tour préliminaire

 Gagnante 
 Première dauphine
 Deuxième dauphine
 Finaliste (Top 6)
 Demi-finaliste (Top 10)

Notes sur le classement des pays
 victoire de la Namibie grâce au sacre de Michelle McLean.
Les États-Unis sont classés pour la  consécutive.
Le Venezuela est classé pour la  consécutive.
Les Pays-Bas sont classés pour la  consécutive.
Le retour de la Colombie et de l'Inde, depuis leur dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1990.
Le retour de la Suède, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1989.
Le retour de la Nouvelle-Zélande, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1983.
Le retour de la Belgique, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1981.
Le retour de l'Australie, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1976.
La Namibie réalise son premier classement.

Références

Liens externes 
  Site officiel de l'organisation Miss Universe

Miss Univers 1992
Concours de beauté en 1992
1992 en Thaïlande
Bangkok